Amerikai Egyesült Államok
Calhoun (Dél-Karolina)
Calhoun (Georgia)
Calhoun (Illinois)
Calhoun (Kansas)
Calhoun (Kentucky)
Calhoun (Louisiana)
Calhoun (Missouri)
Calhoun (Nyugat-Virginia)
Calhoun (Tennessee)
Calhoun (Wisconsin)
Calhoun megye (egyértelműsítő lap)
Fort Calhoun (Nebraska)